Archimbald I van Bourbon (930-980)
 Archimbald II van Bourbon (959-1034)
 Archimbald III van Bourbon (1000-1064)
 Archimbald IV van Bourbon (?-1078)
 Archimbald V van Bourbon (1050-1095)
 Archimbald VI van Bourbon (1090-1116)
 Archimbald VII van Bourbon (1110-1171)
 Archimbald van Bourbon (1140-1167)
 Archimbald VIII van Bourbon (1197-1242)
 Archimbald IX van Bourbon (?-1249)